Dit is een lijst van planetoïden 93401-93500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93401) - || 2000 SE293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93402) - || 2000 SG293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93403) - || 2000 SM293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93404) - || 2000 SQ293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93405) - || 2000 SV293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93406) - || 2000 SZ293 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93407) - || 2000 SM294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93408) - || 2000 SV294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93409) - || 2000 SS296 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93410) - || 2000 SJ297 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93411) - || 2000 SY298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93412) - || 2000 ST300 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93413) - || 2000 SB301 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93414) - || 2000 SC301 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93415) - || 2000 SW301 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93416) - || 2000 SG303 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93417) - || 2000 SV303 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93418) - || 2000 SB305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93419) - || 2000 SS305 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93420) - || 2000 SC307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93421) - || 2000 SK307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93422) - || 2000 SB308 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93423) - || 2000 SG308 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93424) - || 2000 SP312 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93425) - || 2000 SC314 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93426) - || 2000 SQ315 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93427) - || 2000 SY315 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93428) - || 2000 ST316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93429) - || 2000 SE317 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93430) - || 2000 SG317 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93431) - || 2000 SS317 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93432) - || 2000 SN318 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93433) - || 2000 SN319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93434) - || 2000 ST319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93435) - || 2000 SS320 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93436) - || 2000 SO326 || 29 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93437) - || 2000 SG327 || 29 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93438) - || 2000 SR327 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93439) - || 2000 SF328 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93440) - || 2000 SX328 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93441) - || 2000 SV330 || 27 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93442) - || 2000 SO333 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93443) - || 2000 SK336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93444) - || 2000 SN336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93445) - || 2000 SU336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93446) - || 2000 SV339 || 25 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93447) - || 2000 SZ339 || 25 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93448) - || 2000 SA345 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93449) - || 2000 SD347 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93450) - || 2000 SP347 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93451) - || 2000 SE349 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93452) - || 2000 SY351 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93453) - || 2000 SZ351 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93454) - || 2000 SP352 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93455) - || 2000 SS352 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93456) - || 2000 SG357 || 28 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93457) - || 2000 ST358 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93458) - || 2000 SX358 || 25 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93459) - || 2000 SK360 || 26 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93460) - || 2000 SV360 || 22 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93461) - || 2000 ST363 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93462) - || 2000 SJ367 || 22 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93463) - || 2000 SC368 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93464) - || 2000 SA369 || 23 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93465) - || 2000 SY369 || 24 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93466) - || 2000 TO || 2 oktober 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (93467) - || 2000 TM5 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93468) - || 2000 TY5 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93469) - || 2000 TW10 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93470) - || 2000 TW11 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93471) - || 2000 TU12 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93472) - || 2000 TV12 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93473) - || 2000 TY13 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93474) - || 2000 TU14 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93475) - || 2000 TB17 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93476) - || 2000 TG17 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93477) - || 2000 TL17 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93478) - || 2000 TQ19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93479) - || 2000 TM20 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93480) - || 2000 TZ20 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93481) - || 2000 TN21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93482) - || 2000 TO21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93483) - || 2000 TM22 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93484) - || 2000 TP22 || 5 oktober 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (93485) - || 2000 TS24 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93486) - || 2000 TE25 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93487) - || 2000 TD26 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93488) - || 2000 TV32 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93489) - || 2000 TT33 || 5 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93490) - || 2000 TV33 || 8 oktober 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (93491) - || 2000 TC34 || 7 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (93492) - || 2000 TD36 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93493) - || 2000 TN38 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93494) - || 2000 TA39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93495) - || 2000 TB39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93496) - || 2000 TT41 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93497) - || 2000 TV42 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93498) - || 2000 TH45 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93499) - || 2000 TK46 || 1 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93500) - || 2000 TU49 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten